Navnet Spengler kan henvise til flere forskellige:
 Fritz Spengler, en tysk håndboldspiller
 Jeronimus Spengler, en tysk glasmaler af schweizisk afstamning
 Johan Conrad Spengler, en dansk museumsmand og kunstkammerforvalter
 Lorenz Spengler, en dansk kunstdrejer, kunstkammerforvalter og naturvidenskabsmand.
 Oswald Spengler, en tysk historiefilosof og kulturhistoriker